Reação em cadeia, o fenômeno físico
 Reação em Cadeia (banda), grupo musical de rock gaúcho
 Silkwood, filme (1983) com Merryl Streep e Cher, traduzido em Portugal como "Reação em Cadeia"
 Chain Reaction (1996), filme com Keanu Reeves e Morgan Freeman, exibido no Brasil como "Reação em Cadeia"

Reacao Cadeia